Morska kornjača (naporodice -{Chelonioidea}-) su reptili iz reda -{Testudines}- i dva podreda -{Cryptodira}-. Sedam postojećih vrsta morske kornjače su zelena morska kornjača, glavata kornjača, Kempova morska kornjača, -{Lepidochelys olivacea}-, -{Eretmochelys imbricata}-, -{Natator depressus}-, i džinovska kožasta kornjača.

Svih šest vrsta morskih kornjača prisutnih u vodama SAD (sve gore navedene osim ravnoleđne) su navedene kao ugrožene i/ili pod pretnjom prema Zakonu o ugroženim vrstama. Sedma vrsta morske kornjače je pljosnata kornjača, koja postoji u vodama Australije, Papue Nove Gvineje i Indonezije. Morske kornjače se mogu podeliti na kategorije sa tvrdim oklopom (čelonid) i sa kožnim oklopom (dermočelid). Postoji samo jedna vrsta dermočelida, a to je kožasta morska kornjača.

Opis 

Važno je da su za svaku od sedam vrsta morskih kornjača ženke i mužjaci iste veličine, tj. da nema seksualnog dimorfizma.

Generalno, morske kornjače imaju u većoj meri raspored tela nalik na vreteno u odnosu na kopnene ili slatkovodne kornjače. Ovo sužavanje na oba kraja smanjuje zapreminu i znači da morske kornjače ne mogu kao druge kornjače da uvuku glavu i udove u svoje školjke radi zaštite. Međutim, racionalizovani plan tela smanjuje trenje i povlačenje u vodi i omogućava morskim kornjačama da plivaju lakše i brže.

Džinovska kožasta kornjača je najveća morska kornjača, dužine 2–3 metra i širine 1–1,5 m, težine do 700 kilograma (1500 funti). Ostale vrste morskih kornjača su manje, uglavnom su dugačke 60–120 cm i proporcionalno su uže.

Lobanje morskih kornjača imaju predele obraza koji su zatvoreni u kosti. Iako izgleda da ovo stanje liči na ono koje se nalazi kod najranijih poznatih fosilnih gmizavaca (anapsida), moguće je da je to novije razvijena osobina morskih kornjača, koja ih stavlja izvan anapsida.

Taksonomija i evolucija 

Morske kornjače, zajedno sa drugim kornjačama, su deo reda -{Testudines}-. Sve vrste izuzev džinovske kožaste kornjače su u familiji -{Cheloniidae}-. Džinovska kožasta kornjača je jedini postojeći pripadnik familije -{Dermochelyidae}-.

Poreklo morskih kornjača seže do kasne jure (pre 150 miliona godina) sa rodovima kao što je -{Plesiochelys}-, iz Evrope. U Africi je prva morska kornjača -{Angolachelys}-, iz turonske Angole. Međutim, nijedna od njih nije povezana sa postojećim morskim kornjačama; najstariji predstavnik roda koji je vodio do njih bila je -{Desmatochelys padillai }- iz rane krede.

Linija nepovezanih morskih kornjača, Pleurodira (bočno-vratnih) botremidida, takođe je preživela dobro u kenozoiku. Za druge pleurodire se takođe smatra da su živeli na moru, poput -{Araripemys}- i izumrlih pelomedusida. Moderne morske kornjače predstavljaju jedinstvenu lozu koje je počela da se razlikuje od svih ostalih kornjača pre najmanje 110 miliona godina.

Udovi i mozgovi morskih kornjača evoluirali su tako da su prilagođeni njihovoj prehrani. Jedna od glavnih izvora hrane koju morske kornjače konzumiraju su meduze, a upotreba njihovih udova za držanje, okretanje i hranjenje im je pomogla da jedu efikasnije. U početku su udovi morskih kornjača bili evoluirani za kretanje, dok su sada oblikovani kako bi im pomogli u dobavljanju hrane.

Kladogram 

Ispod je kladogram koji prikazuje filogenetičke odnose postojećih i izumrlih morskih kornjačau -{Chelonioidea}- na bazi rada -{Evers et al.}- (2019):

Rasprostranjenost i stanište 

Morske kornjače se mogu naći u svim okeanima osim u polarnim regionima. Morska kornjača ravnih leđa se nalazi isključivo na severnoj obali Australije. Kempova ridli morska kornjača nalazi se isključivo u Meksičkom zalivu i duž istočne obale Sjedinjenih Država.

Morske kornjače se uglavnom nalaze u vodama iznad kontinentalnih pragova. Tokom prvih tri do pet godina života, morske kornjače većinu vremena provode u pelagičkoj zoni plutajući u prostirkama od morskih algi. Zelene morske kornjače se posebno često nalaze u Sargassum prostirkama, u kojima nalaze hranu i sklonište. Kada morska kornjača odraste, ona se približava obali. Ženke izlaze na obalu da polažu jaja na peščanim plažama tokom sezone gnežđenja.

Morske kornjače migriraju da bi došle do svojih plaža koje se mrijeste, čiji je broj ograničen. Život u okeanu stoga znači da obično migriraju na velike udaljenosti. Sve morske kornjače imaju velike veličine tela, što je korisno za kretanje na velike udaljenosti. Velike veličine tela takođe nude dobru zaštitu od velikih predatora (posebno ajkula) koji se nalaze u okeanu.

Kao rezultat virusa COVID-19, ljudska aktivnost na svim plažama je praktično prestala, što je rezultiralo povećanjem gnežđenja morskih kornjača. Na Tajlandu je najveći broj gnezda u poslednjih 20 godina pronađen tokom 2020. Kornjače napreduju i širom Sjedinjenih Država, jer je manje buke i zagađenja.

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 -{Sea Turtle Research and Conservation – Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural History}-

Корњаче